Kabinett Müller ist der Name folgender Kabinette deutscher Staats- oder Landesregierungen:

 unter Hermann Müller (SPD) als Reichskanzler des deutschen Reiches: 
 Kabinett Müller I (1920)
 Kabinett Müller II (1928–1930)
 unter Gebhard Müller (CDU) 
 als Staatspräsident von Württemberg-Hohenzollern:
 Kabinett Müller (Württemberg-Hohenzollern) (1948–1952)
 als Ministerpräsident von Baden-Württemberg:
 Kabinett Müller I (Baden-Württemberg) (1953–1956)
 Kabinett Müller II (Baden-Württemberg) (1956–1958)
 unter Peter Müller (CDU) als Ministerpräsident des Saarlandes: 
 Kabinett Müller I (Saarland) (1999–2004)
 Kabinett Müller II (Saarland) (2004–2009)
 Kabinett Müller III (Saarland) (2009–2011)

 unter Michael Müller (SPD) als Regierender Bürgermeister Berlins:
 Senat Müller I (2014–2016)
 Senat Müller II (2016–2021)